Новотавларово — название населённых пунктов в России:

 Новотавларово — деревня в Буздякском районе Башкортостана.
 Новотавларово — деревня в Шаранском районе Башкортостана.